1980 Голяма награда на САЩ-запад е 5-о за Голямата награда на САЩ-запад и четвърти кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 30 март 1980 година на пистата Лонг Бийч в Калифорния, САЩ.

Репортаж

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ-запад